Нурдин:

 Нурдин Мухаммед Топ — индонезийский исламский террорист, член террористической группы «Джемаа Исламия».
 Нурдин Хассан — малайзийский драматург, Национальный писатель Малайзии.
 Нурдин, Йенни — шведская футболистка
 Нурдин, Йёрдис — шведская гимнастка
 Нурдин, Ханс (род. 1959) — шведский кёрлингист.
 Нурдин, Томас (род. 1969) — шведский кёрлингист.
 Нурдин, Улле (род. 1949) — шведский футболист, тренер.
 Нурдин, Юнас (род. 1968) — шведский историк.